Chiemgau – regione storica della Baviera (Germania)
 Alpi del Chiemgau – sottosezione delle Alpi Bavaresi
 Campo di crateri del Chiemgau – antica ipotesi geologica
 Chiemgau-Arena – stadio di biathlon di Ruhpolding (Germania)